

Sigle 
 Banco del Mutuo Soccorso – gruppo musicale rock progressive
 Bare-Metal Stent – stent usato nell'angioplastica
 Battery Management System – sistema di gestione per batterie ricaricabili
 Blue Mountain State – serie televisiva statunitense
 Burner management system – sistema di controllo per la gestione dei bruciatori

Codici 
 BMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brumado (Brasile)
 bms – codice ISO 639-3 della lingua kanuri di Bilma
 BMS – Battery Management System

Sport 
 BMS Scuderia Italia – scuderia automobilistica italiana